Katolícke nowiny - a Magyar Királyságban 1849 és 1856 között szlovák nyelven megjelenő katolikus lap
 Katolícke noviny (Magyar Királyság) - a Magyar Királyságban 1870 és 1906 között szlovák nyelven megjelenő katolikus lap
 Katolické noviny - Csehszlovákiában 1948 és 1989 között cseh nyelven megjelenő katolikus lap
 Katolícke noviny (Csehszlovákia) - Csehszlovákiában kiadott szlovák nyelvű katolikus lap